Лысовский сельский совет () — входит в состав
Гадячского района 
Полтавской области 
Украины.

Административный центр сельского совета находится в 
с. Лысовка.

История 
 1920 — дата образования.

Населённые пункты совета 
 
 с. Лысовка 
 с. Глубокое 
 с. Круглое Озеро 
 с. Малая Обуховка 
 с. Млыны 
 с. Перевоз 
 с. Солдатово

Примечания